Das Bergrennen Consuma, auch Coppa della Consuma, war ein Bergrennen, das am 2. Juni 1963 ausgefahren wurde. Gleichzeitig war das Rennen der achte Wertungslauf zur Sportwagen-Weltmeisterschaft dieses Jahres.

Das Rennen 

Das Rennen auf den Passo della Consuma war das erste Bergrennen, das den Status eines Sportwagen-Weltmeisterschafts-Laufes erhielt. Zur Europa-Bergmeisterschaft zählte das Rennen nicht. Die Strecke war 12,5 Kilometer lang und musste einmal im Renntempo durchfahren werden. Am Renntag versammelten sich 80.000 Zuschauer entlang der Passstraße und erlebten einen deutlichen Sieg von Eduardo Lualdi im Ferrari Dino 196SP, der nach sieben Minuten Fahrzeit einen Vorsprung von knapp 14 Sekunden auf den Abarth-Simca 1300 Bialbero von Mauro Bianchi, und Hans Herrmann, der einen Abarth 2000 steuerte, herausfuhr. Im Klassement erreichten Bruno Derserti und Odoardo Govoni auf Formel-Junior-Monoposti ex aequo den zweiten Rang, wurden für die Weltmeisterschaft jedoch nicht gewertet.

Ergebnisse

Schlussklassement 

1 nicht gestartet
2 nicht gestartet
3 nicht gestartet
4 nicht gestartet
5 nicht gestartet
6 nicht gestartet
7 nicht gestartet
8 nicht gestartet
9 nicht gestartet
10 nicht gestartet
11 nicht gestartet
12 nicht gestartet
13 nicht gestartet
14 nicht gestartet

Nur in der Meldeliste 

Hier finden sich Teams, Fahrer und Fahrzeuge, die ursprünglich für das Rennen gemeldet waren, aber aus den unterschiedlichsten Gründen daran nicht teilnahmen.

Klassensieger

Renndaten 

 Gemeldet: 241
 Gestartet: 167
 Gewertet: 132
 Rennklassen: 17
 Zuschauer: 80000
 Wetter am Renntag: trocken
 Streckenlänge: 12,500 km
 Fahrzeit des Siegerteams: 0:07:00,900 Stunden
 Gesamtrunden des Siegerteams: 1
 Gesamtdistanz des Siegerteams: 12,500 km
 Siegerschnitt: 106,914 km/h
 Pole Position: keine
 Schnellste Rennrunde: keine
 Rennserie: 8. Lauf zum Sportwagen-Weltmeisterschaft 1963

Literatur 

 Peter Higham: International Motor Racing – A Complete Reference from Formula 1 to Touring Car. Guinness Publishing Ltd., London 1995, ISBN 0-85112-642-1.

Weblinks 

 Ergebnisse bei Racing Sports Cars

Rennen der Sportwagen-Weltmeisterschaft 1963
Bergrennen
Motorsportwettbewerb in Italien
Sportveranstaltung in der Toskana